Фи́рменный пассажи́рский по́езд — одна из категорий пассажирских поездов дальнего следования повышенной комфортабельности. Появились в СССР и существуют в некоторых странах постсоветского пространства. Все требования к фирменным поездам СНГ и стран Балтии изложены в положении «О фирменном пассажирском поезде». Все фирменные поезда России периодически проходят переаттестацию в Федеральной пассажирской компании.

История 
Первый пассажирский поезд повышенной комфортности в СССР — «Красная стрела» — начал действовать между Ленинградом и Москвой с 1931 года. На время блокады Ленинграда его курсирование прерывалось, но сразу после её снятия маршрут поезда был возобновлён.

В 1964 году в рамках повышения качества обслуживания на железнодорожном транспорте возникла идея фирменных поездов, которые должны были обслуживать маршруты между крупными городами и Москвой и отличаться высокой скоростью передвижения и малым числом коротких (до 12 минут) остановок.

Вскоре система фирменных поездов составляла 15 % всех маршрутов и включала 57 поездов в Москву (из Красноярского, Приморского, Алтайского краёв и 54 областных центров); в Ленинград приходило 12 поездов. Средняя скорость на маршруте достигала 58 километров в час — на 17 % выше, чем у обычных поездов. Средний состав фирменного поезда включал 19 вагонов (против 16 у обычного), из них 1-2 были спальными вагонами «люкс».

Оформление поездов отличалось окраской вагонов, «фирменным» оформлением интерьера, посуды, постельного белья, салфеток. Иногда в вагонах присутствовал кондиционер. Повышенная комфортность поезда в принципе возрождала дореволюционное деление вагонов по классности.

Фирменные поезда в СССР

Отличительные признаки фирменного поезда 
 Наличие собственного имени (наименования) поезда (например, «Россия» сообщением Москва — Владивосток, «Смена» сообщением Москва — Санкт-Петербург, «Томич» сообщением Томск — Москва, «Гилюй» сообщением Тында — Благовещенск), которое указывается на маршрутных досках, боковых стенках вагонов, используется при оформлении интерьера вагона. Кроме поездов класса «Премиум», которые собственных имён не имеют.
 Как правило, нахождение поезда в обращении круглый год.
 В России маршрут поезда, как правило, связывает крупный город (обычно областной центр) с Москвой (например, «Вологодские зори» Вологда — Москва), Санкт-Петербургом («Байкал» Иркутск — СПб) либо с курортом (например, «Ильмень» Челябинск — Анапа).
 Билеты на фирменные поезда дороже обычных билетов на 20—50 %. При отсутствии альтернативных поездов по трассе следования данного поезда нередки конфликты между ФПК и ФАС, требующей назначения нефирменных вагонов в общий состав с фирменным поездом.
 Как правило, фирменные поезда являются скорыми поездами дальнего следования, но бывают исключения, например, поезд «Белые ночи» сообщением Санкт-Петербург — Вологда. Довольно часто фирменный поезд — это скоростной поезд-экспресс.
 До середины 2000-х годов для некоторых фирменных поездов также использовались "фирменные" локомотивы, специально закреплённые для работы на данном маршруте и окрашенные в аналогичную фирменному поезду ливрею. Например, до 2008 года существовали фирменные электровозы ЧС4Т "Воронеж", работавшие с одноимённым фирменным поездом на участке Воронеж I ― Узуново (около 75% протяжённости трассы маршрута).

Требования к фирменному поезду 

 Формирование из вагонов, находящихся в эксплуатации не более 10 лет после постройки или капитально-восстановительного ремонта.
 Оформление интерьеров всех вагонов поезда в едином стиле компании-владельца (пример: фирменные поезда РЖД). Для поездов класса «Премиум» — в едином стиле РЖД.
 Наличие комплектов нового постельного белья или постельного белья с малым сроком эксплуатации.
 Форма проводников единая для всего состава поезда, индивидуального покроя и выдержанная в фирменном стиле.

Критика

См. также 
 Железнодорожный транспорт в России
 Подвижной состав РЖД
 Туристический поезд
 Высокоскоростные железные дороги в России

Примечания

Литература 
 
 
 Потапович, Н. А., Е. А. Химушкина, А. И. Купоров. Фирменные поезда: особенности эксплуатации и экономика. // Железнодорожный транспорт 1 (1988).

Ссылки 
 О фирменных поездах на сайте РЖД
 
 Фирменные поезда Белоруссии

Подвижной состав железных дорог

Списки:Железнодорожный транспорт